

Patronyme 

François Chabas, (1817-1882), égyptologue français
Jean-François Chabas, né en 1967, écrivain français
Maurice Chabas, (1862-1947), peintre français, frère du peintre Paul Chabas
Paul Chabas, (1869-1937), peintre, académicien, frère du peintre Maurice Chabas

Voir aussi